«Грозово́й перева́л» (; Великобритания, 1970) — экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал».

Мишель Легран, композитор фильма, был номинирован на соискание премии «Золотой глобус» в категории «Лучший оригинальный саундтрек» в 1971 году.

Сюжет 
Фильм начинается со сцены похорон Кэтрин Эрншо, на которой присутствуют близкие умершей, в том числе любящий муж Эдгар Линтон. За всем этим действом с холма наблюдает всадник. Имя этого человека — Хитклифф, он сводный брат Кэтрин.

Далее перед зрителем разворачивается история дружбы и любви двух созданий, возросших на лоне природы, таких же диких, как вереск на склонах холмов вокруг их дома. Кэтрин и Хитклифф выросли под одной крышей, у них был один отец, воспитавший их, но этих двух разделяет социальное неравенство, которое и становится камнем преткновения в их дальнейших отношениях. Помимо прочего, Кэтрин сама выбирает жизнь в роскоши, не задумываясь о том, что Хитклиффа может глубоко ранить её выбор, так как он — нищий, с одной только любовью к ней за душой.

В ролях 
 Тимоти Далтон — Хитклифф
  — Кэтрин Эрншо
 Гарри Эндрюс — мистер Эрншо
  — миссис Эрншо
  — Нелли Дин
  — мистер Линтон
 Памела Браун — миссис Линтон
  — Изабелла Линтон
 Джулиан Гловер — Хиндли Эрншо
  — Фрэнсис Эрншо
  — Эдгар Линтон
 Хью Гриффит — доктор Кеннет
  — Джозеф

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации романа «Грозовой перевал»
Фильмы MGM
Фильмы Роберта Фуэста
Фильмы Великобритании 1970 года
Фильмы American International Pictures
Фильмы о мести
Фильмы с музыкой Мишеля Леграна